Le Championnat du Portugal de football 1987-1988 est la  de la compétition qui voit la victoire finale du FC Porto.

Le meilleur buteur de la saison est une nouvelle fois le joueur brésilien Paulinho Cascavel, qui inscrit 23 buts avec le Sporting Portugal.

Classement 

|}

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal
Sport au Portugal en 1987
Sport au Portugal en 1988